Hilbert kan syfta på:

 Hilbert (namn) – ett förnamn
 12022 Hilbert – en asteroid i huvudbältet

Geografi
 Hilbert, Wisconsin – en ort i Calumet County, Wisconsin. USA

Personer
 David Hilbert (1862–1943), en tysk matematiker
 Auguste Hilbert (1889–1957), en luxemburgsk bobåkare
 Jaroslav Hilbert (1871–1936), en tjeckisk författare
 Roberto Hilbert (1984–),  en tysk fotbollsspelare